— rei lendário da Noruega no 
  — conde da Gotalândia Ocidental no 
  — príncipe sueco do 
 Ragualdo da Suécia — rei lendário da Suécia no 
  — bispo da Finlândia no 
  — bispo da Finlândia no 

Desambiguações de antropônimos